Regola aurea del risparmio
Regola aurea della politica economica
 Regola d'oro in filosofia morale
 Regola d'oro di Fermi, in fisica quantistica
 Regola aurea del giornalismo (o regola delle 5 W)